Артём Антонович Поникаров (5 января 1997, Санкт-Петербург) — российский футболист, крайний защитник московской «Родины».

Биография 
В детстве помимо футбола занимался горными лыжами. В футболе начал тренироваться в школе «Московская застава», затем перешёл в «Смену» к тренеру Алексею Юрьевичу Тихомирову. Становился победителем первенства Санкт-Петербурга в своём возрасте, вызывался в юношескую сборную России. В этот период играл на позиции нападающего, а после попадания в дубль «Зенита» переведён на позицию крайнего защитника.

В 2013—2016 годах играл в молодёжном первенстве за дубль «Зенита», сыграл 31 матч и забил один гол, также выступал в юношеской Лиге УЕФА. В профессиональном футболе дебютировал весной 2017 года в клубе первенства ПФЛ «Афипс». В сезоне 2017/18 выступал за дубль московского «Локомотива» (20 матчей и 2 гола в молодёжном первенстве), также провёл два матча в ПФЛ за «Казанку». В следующих сезонах играл в ПФЛ за «Торпедо» (Москва) и «Черноморец» (Новороссийск).

Летом 2020 года перешёл в «Слуцк». Дебютный матч в высшей лиге Белоруссии сыграл 27 сентября 2020 года против брестского «Руха».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Зенит» СПб
 АРТЕМ ПОНИКАРОВ: СТАРАЮСЬ БРАТЬ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ!

Футболисты России
Игроки ФК «Афипс»
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Родина»